Sunderland  kan avse:

Geografi

Asien
 Sundaland – en biogeografisk region som består av Sumatra, Java och Borneo

Storbritannien
City of Sunderland – ett storstadsdistrikt i Tyne and Wear, England
Sunderland, Tyne and Wear – en stad med omkring 170 000 invånare och ligger i nordöstra England
 Sunderland AFC – ett fotbollslag från staden
 Sunderland AFC Women – ett kvinnligt fotbollslag från staden
County Borough of Sunderland – ett tidigare lokalt administrativt distrikt beläget inom County Durham, England
 Sunderland, Cumbria – en ort i grevskapet Cumbria och riksdelen England
 Sunderland, Lancashire – en ort i Lancashire, England

Se även
 North Sunderland – ett distrikt och en ort

USA
 Sunderland, Massachusetts

Personer
Abby Sunderland, amerikansk seglare
Alan Sunderland, tidigare engelsk fotbollsspelare
Byron Sunderland, amerikansk Presbyterian minister
Harry Sunderland, australisk rugby league journalist och administratör
James Sunderland, huvudpersonen i Silent Hill 2
Paul Sunderland, sportkommentator och medlem av det amerikanska guldlaget i volleyboll i OS 1984
Scott Sunderland (skådespelare) (1883–1956), engelsk skådespelare
Scott Sunderland (cyklist född 1966), australisk tidigare cyklist och coach
Scott Sunderland (cyklist född 1988), australisk professionell tävlingscyklist
Zac Sunderland, amerikansk seglare
Earl av Sunderland, flera:
Emanuel Scrope, 1:e av Sunderland (första skapelsen)
Henry Spencer, 1:e earl av Sunderland (andra skapelsen)
Robert Spencer, 2:e earl av Sunderland
Charles Spencer, 3:e earl av Sunderland
Charles Spencer, 5:e earl av Sunderland

Andra 
Short Sunderland – en flygbåt tillverkad av Short Brothers under andra världskriget